The Return…… — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 27 травня 1985 року лейблом Under One Flag, Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 36:47. Альбом відносять до напрямку блек-метал.

Список пісень 
 «Revelation of Doom» — 3:27
 «Total Destruction» — 3:51
 «Born for Burning» — 5:14
 «The Wind of Mayhem» — 3:13
 «Bestial Lust» — 2:42
 «Possessed» — 2:42
 «The Rite of Darkness» — 2:06
 «Reap of Evil» — 3:29
 «Son of the Damned» — 2:48
 «Sadist (Tormentor)» — 3:00
 «The Return of the Darkness and Evil» — 3:49

Посилання 
 Allmusic огляд 
 Encyclopaedia Metallum - Bathory - The Return 

Альбоми Bathory
Англомовні музичні альбоми